Лобановка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лобановка — агрогородок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лобановка — село в Климовском районе Брянской области.
 Лобановка — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Лобановка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Лобановка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Лобановка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Лобановка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Лобановка — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Лобановка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Лобановка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Лобановка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Лобановка — деревня в Новоспасском районе Ульяновской области.

Украина 
 Лобановка — посёлок в составе города Шахтёрск Донецкой области.
 Лобановка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Лобановка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.

Реки 
 Лобановка — река, правый приток Бишкиля.